Serie A 1953-1954 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1953-1954 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1953-1954 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie A 1953-1954 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano